Clypeopycnis är ett släkte av svampar. Clypeopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeopycnis